Gojnik – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych
 Gojnik – książę serbski